Burckle ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Burckle (* 1986), US-amerikanische Schwimmerin
 Clark Burckle (* 1988), US-amerikanischer Schwimmer